Ел Аранке има више значења:

 Ел Аранке, Санта Роса (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аранке (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аранке (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику